University of New York bezeichnet

 City University of New York
 State University of New York

Siehe auch:
 New York University
 Liste der Universitäten in New York